Étymologiquement un copain est un 
 Copain est une collection de livres documentaires, destinée aux enfants à partir de   ;
 Voir les œuvres intitulées .